Fred Wolf (animator) (1932), Amerikaans tekenaar van tekenfilms
 Fred Wolf (scenarioschrijver) (1964), Amerikaans komiek en scenarioschrijver
 Fred Alan Wolf (1934), Amerikaans natuurkundige